De naam Evers kan verwijzen naar:

Personen
 Charles Evers (1773-1818), Nederlands cavalerist
 Henri Evers (1855-1929), Nederlands architect
 Bram Evers (1886-1952), Nederlands atleet
 A. Evers (1914-1997), Nederlands architect
 Harry Evers (1918-1991), Nederlands agent en oorlogsmisdadiger
 Lou Evers (1927), Joods-Nederlands schooldirecteur en judaïst
 Henk Evers (atleet) (1939), Nederlands atleet
 Tony Evers (1951), Amerikaans politicus
 Henk Evers (burgemeester) (1953), Nederlands burgemeester
 Raphael Evers (1954), Nederlands rabbijn
 Ellen Evers (1966), Nederlandse zangeres en actrice
 Andrea Evers (1967), Nederlands gezondheidspsycholoog
 Edwin Evers (1971), Nederlands radio-dj
 Brenny Evers (1978), Nederlands profvoetballer
 Korneel Evers (1979), Nederlands acteur en cabaretier
 Floris Evers (1983), Nederlands hockeyer
 Ties Evers (1991), Nederlands profvoetballer
 Melissa Evers (1993), Nederlandse profvoetbalster

Andere zaken
 De Bob Evers-serie, een reeks jeugdboeken van Willem van den Hout sinds 1949
 Evers staat op, een ochtendprogramma op Radio 538, gepresenteerd door Edwin Evers, sinds 1997
 Lily Potter-Evers, de moeder van Harry Potter (origineel Engels: Lily Potter-Evans)